CMNF, sigle anglais de  (Homme vêtu, femme nue), qualifie les situations ou pratiques sexuelles qui mettent en présence une ou plusieurs femmes nues avec un ou plusieurs hommes habillés.

Voir aussi 
 CFNM
 Le Déjeuner sur l'herbe

Pratique sexuelle en groupe
Nudité
Terminologie de la pornographie